Гран-при Японии () — автогонка. С  года и по настоящее время является одним из этапов ежегодного чемпионата мира «Формулы-1». Первые два Гран-при «Формулы-1» — в  и  годах — были проведены на трассе «Фудзи Спидвей», гора Фудзи, Ояма, Сидзуока, Япония. В период с  по  годы Гран-при Японии не проводился. С  года и по настоящее время традиционно проходит на трассе «Судзука», Судзука, Миэ. За это время он лишь два раза менял место своего проведения: в  и  Гран-при Японии вновь проходил на трассе «Фудзи Спидвей».

Пилоты 
Две и более победы в Гран-при Японии (входивших в зачёт чемпионата мира Формулы-1)

Победители Гран-при Японии 
Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в чемпионат мира Формулы-1.

Трассы проведения Гран-при 
Указаны только трассы гонок, входивших в чемпионат мира Формулы-1

Ссылки 

 Гран-при Японии 2009 года

 
Япония